Непосиди:

 Непосиди — дитячий вокальний ансамбль
 Непосиди (фільм, 1967) — радянська комедія 1967 року

Див. також 
 Непосида